Yebekolo peut désigner :
 les Yebekolo, une population du Cameroun, sous-groupe des Boulou
 le yebekolo, une langue bantoue du Cameroun
 Akok Yebekolo, un village de la commune d'Atok au Cameroun
 Yebekolo, un village de la commune de Mbangassina au Cameroun